2 cieki w Polsce:
 Ciekąca – struga, dopływ Nysy Szalonej
 Ciekąca – struga, dopływ Radnej